Peucedanum thodei är en flockblommig växtart som beskrevs av T.H.Arnold. Peucedanum thodei ingår i släktet siljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Siljor
thodei